Sulzriegel steht für:
 Sulzriegel (Bad Tatzmannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Tatzmannsdorf, Burgenland

 Sulzriegel (Bayerischer Wald) (1260 m), Berg im Schöbrunner Wald, Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
 Sulzriegel (Bayerischer Wald, Lindberg) (782 m), Berg in Lindberg, Landkreis Regen, Niederbayern
 Sulzriegel (Niederösterreich) (578 m), Berg in Alland, Bezirk Baden, Niederösterreich